Natthaphon Krobyoo (, * 27. September 1989 in Sisaket) ist ein thailändischer Fußballspieler.

Karriere 
Natthaphon Krobyoo stand von 2010 bis 2011 beim Rayong FC unter Vertrag. Der Verein aus Rayong spielte in der dritten Liga, der damaligen Regional League Division 2. Hier tat man in der Central/Eastern Region an. Die Saison 2012 stand er für den Drittligisten Chumphon FC im Tor. Der Verein aus der Provinz Chumphon spielte in der Southern Region. Der Zweitligist Singhtarua FC aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok nahm ihn 2013 unter Vertrag. Mit dem Verein wurde er Vizemeister und stieg in die erste Liga auf. Für Singhtarua absolvierte er 2014 drei Spiele in der ersten Liga. 2015 wechselte er nach Sisaket zum Ligakonkurrenten Sisaket FC. Die Saison 2016 stand er für den Drittligisten Udon Thani FC zwischen den Pfosten. Ende 2016 wurde man Meister der Region. Der Drittligist Samut Sakhon FC nahm ihn 2017 unter Vertrag. Mit dem Klub aus Samut Sakhon wurde am Ende der Saison in der Lower Region Meister der Thai League 3 und stieg in die zweite Liga auf. Nach dem Aufstieg verließ er Samut Sakhon und ging nach Khon Kaen, wo er sich dem Zweitligisten Khon Kaen FC anschloss. Im Juni 2019 unterschrieb er einen Vertrag beim Ligakonkurrenten Ayutthaya United FC. Bei dem Verein aus Ayutthaya stand er bis Saisonende 2020/21 unter Vertrag. Im August 2021 wechselte er zu seinem ehemaligen Verein Sisaket FC, der zum Ende der Saison 2020/21 in die dritte Liga absteigen musste.

Erfolge 
Singhtarua FC
 Thai Premier League Division 1: 2013 (Vizemeister) 
Udon Thani FC
 Regional League Division 2 North/East: 2016
Samut Sakhon FC
 Thai League 3 – Lower: 2017

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballtorhüter (Rayong FC) 
Fußballtorhüter (Chumphon FC) 
Fußballtorhüter (Port FC) 
Fußballtorhüter (Sisaket FC) 
Fußballtorhüter (Udon Thani FC) 
Fußballtorhüter (Samut Sakhon FC) 
Fußballtorhüter (Khon Kaen FC) 
Fußballtorhüter (Ayutthaya United FC) 
Thailänder
Geboren 1989
Mann